saint-just, een Franse kaas

 Saint-Just (Ain)
 Saint-Just (Cantal)
 Saint-Just (Cher)
 Saint-Just (Dordogne)
 Saint-Just (Eure)
 Saint-Just (Hérault)
 Saint-Just (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Just (Puy-de-Dôme)
van een wijk in Lyon:
 Saint-Just (Lyon)
en verder zijn er de gemeenten:
Saint-Just-Chaleyssin, Isère 
Saint-Just-d'Ardèche, Ardèche
Saint-Just-d'Avray, Rhône 
Saint-Just-de-Claix, Isère 
Saint-Just-en-Bas, Loire 
Saint-Just-en-Brie, Seine-et-Marne
Saint-Just-en-Chaussée, Oise 
Saint-Just-en-Chevalet, Loire 
Saint-Just-et-le-Bézu, Aude 
Saint-Just-et-Vacquières, Gard 
Saint-Just-Ibarre, Pyrénées-Atlantiques
Saint-Just-la-Pendue, Loire
Saint-Just-le-Martel, Haute-Vienne
Saint-Just-Luzac, Charente-Maritime
Saint-Just-Malmont, Haute-Loire
Saint-Just-près-Brioude, Haute-Loire
Saint-Just-Saint-Rambert, Loire 
Saint-Just-Sauvage, Marne 
Saint-Just-sur-Dive, Maine-et-Loire
Saint-Just-sur-Viaur, Aveyron

Personen
 Louis Antoine de Saint-Just, Frans revolutionair

Zie ook
 Justinus (heilige)